Andrew Harmon Cozzens (1968) – vescovo cattolico statunitense
 Frederick Swartwout Cozzens (1818-1869) – umorista statunitense
 James Gould Cozzens (1903-1978) – scrittore statunitense
 William C. Cozzens (1811-1876) – politico statunitense